Гран-при Испании 1969 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 4 мая 1969 года на трассе Монтжуик.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при Испании